Kletski Rajon (vitryska: Клецкі Раён, ryska: Клецкий район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast